Винче́нцо Якви́нта (; 21 ноября 1979, Кутро, Калабрия, Италия) — итальянский футболист, нападающий, выступал за сборную Италии, в составе которой выиграл чемпионат мира 2006 года.

Карьера

Ранние годы 
Яквинта родился в пригороде Кротоне — Кутро. Его семья, как и многие другие калабрийцы в 1980-х годах, переехала в поисках лучшей жизни в северную Италию в провинцию Эмилия-Романья. Яквинта вместе с братом играл за клуб из Серии D — «Реджоло», проведя за него в сезоне 1996—1997 33 матча и забив 6 голов. В начале 1998 года игра Яквинты привлекла внимание более серьёзных клубов, и он перешёл в клуб Серии В «Падова». Присоединился к клубу в январе 1998 года, но через 6 месяцев был продан в клуб Серии С «Кастель-ди-Сангро», где играл в 1998—2000 годах. За это время стал ключевым игроком клуба, провёл за него 52 матча и забил 8 голов. Летом 2000 года перешёл в клуб Серии A «Удинезе».

«Удинезе» 
Первые два сезона не являлся игроком основы и выходил в основном на замены. За это время сыграл 42 матча и забил 5 голов. В третьем сезоне Яквинта уже стал полноправным игроком основы «Удинезе», проведя 28 матчей, забив в них 8 голов, и помог тем самым своему клубу попасть в еврокубки.

В сезоне 2003/04 провёл за клуб 32 матча и забил 11 голов. Следующий сезон стал ещё более удачным, с 15 голами в 39 матчах. В своем шестом сезоне в «Удинезе» Яквинта в 34 проведённых матчах забил 17 голов, в том числе оформил свой единственный хет-трик на групповой стадии Лиги чемпионов. В течение этого сезона Яквинта конфликтовал с руководством клуба, которое отказывалось подписывать новый контракт на выгодных для игрока условиях. В конце концов стороны пришли к соглашению, и был подписан новый трехлетний контракт. В сезоне 2006/07 Яквинта 30 раз выходил на поле и забил 14 мячей. Связка, образованная Яквинтой вместе с Антонио Ди Натале, была грозным оружием, и основной ударной силой клуба.

После удачного выступления на протяжении длительного времени интерес к Яквинте появился у грандов футбола Италии. Наибольший интерес проявил «Ювентус», который в итоге и купил нападающего.

«Ювентус» 

19 июня 2007 года Яквинта подписал на 5 лет контракт с «Ювентусом». который заплатил за трансфер нападающего 11,3 миллионов евро. В сезоне 2007/08 Яквинта часто оставался на скамейке запасных, проигрывая конкуренцию за место в основе двум другим форвардам туринского клуба Давиду Трезеге и Алессандро Дель Пьеро, которые на двоих забили за сезон 41 гол. Яквинта же в 29 матчах поразил ворота соперников всего 9 раз. Сезон 2008/09 начал опять на скамейке запасных, однако когда по очереди с травмами выбыли Трезеге и Амаури, Яквинта заменил их. В итоге, в 38 проведённых матчах за сезон, он забил 16 голов, в том числе юбилейный 600-й гол «Ювентуса» в истории еврокубков.

После увольнения Клаудио Раньери и назначения на пост главного тренера Чиро Феррары, Яквинта начал сезон 2009/10 основным форвардом «Ювентуса» и был им вплоть до того момента, когда в октябре получил травму и выбыл на полгода. Вернулся на поле в марте 2010 года.

Карьера в сборной 
Яквинта был членом сборной, выигравшей чемпионат мира 2006 года. Забил второй мяч в ворота Сборной Ганы в первом матче итальянцев на турнире. Сыграл в пяти из семи матчей Италии на турнире, включая полуфинал и финал.
Евро 2008 Яквинта пропускал из-за травмы.

На чемпионате мира в ЮАР Яквинта был игроком основы, провёл все три матча и забил один гол, с пенальти поразив ворота сборной Новой Зеландии.

Высокий, физически сильный нападающий. Обладал хорошо поставленным, сильным ударом. Мог играть на позиции вингера.

Уголовное преследование 
В декабре 2015 года Яквинте было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия и связях с калабрийской мафией ндрангетой. 31 октября 2018 он был приговорён к двум годам лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия; обвинения в помощи мафии были сняты. Отец футболиста Джузеппе Яквинта был приговорён к 19 годам лишения свободы.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 31 мая 2011)

Достижения

Клубные 
 Ювентус
 Чемпион Италии: 2012/13
 Итого 1 трофей

Международные 
 Сборная Италии
 Чемпион мира: 2006

Индивидуальные 
 Кубок Италии по футболу. Лучший бомбардир — 2007-08

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на Sports.ru
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Кастель-ди-Сангро»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Чезена»
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Преступники Италии